Samuel Lewis House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Samuel Lewis House (Bozeman, Montana), NRHP-ID 99000342
 Samuel Lewis House (Mansfield, Ohio), NRHP-ID 82003636